Čudinov ali Čudinova [čudínov/čudínov] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Чуди́нов/Чуди́нова).

Čudinov 

 Aleksander Nikolajevič Čudinov (1843—1908), ruski pisatelj in pedagog.
 Aleksander Viktorovič Čudinov (*1961), ruski zgodovinar.
 Artjom Mihajlovič Čudinov (*1984), ruski nogometaš.
 Igor Vitaljevič Čudinov (*1961), ruski politik.
 Peter Konstantinovič Čudinov (*1922), ruski geolog in paleontolog.
 Valerij Aleksejevič Čudinov (*1942), ruski filozof.

Čudinova 

 Aleksandra Dimitrijevna Čudinova, ruska igralka.
 Jelena Petrovna Čudinova (*1959), ruska pisateljica, dramatičarka in publicistka.